Ґюнтер, Гюнтер — популярні германські антропоніми у варіантах, Günther, Gunther або Günter, Gunter, що походять від Gunthere, Gunthari, скомпонованих з * gunþiz «битва» (давньоскандинавське gunnr) та heri, hari «армія». Ґундер і Ґуннар — північногерманські еквіваленти, поширені в Скандинавії.

Імя може стосуватися:

Люди 

 Ґюнтер (Гюнтер) — чоловіче ім'я
 Ґюнтер (співак), сценічна персона шведського музиканта Матса Седерлунда

 Ґюнтер (прізвище)
 Альберт Ґюнтер — німецький та британський зоолог
 Ґотард Ґюнтер — німецький філософ
 Даніель Ґюнтер — німецький політик
 Йоганн Хрістіан Ґюнтер — німецький поет 18 ст.
 Крістіан Ґюнтер — шведський політик

Місця 

 Острів Ґюнтер, в затоці Гумбольдт, Каліфорнія

Кораблі 

 SS Günther, кілька кораблів, названих цим іменем

Вигадані персонажі 

 Ґантер, повторюваний персонаж пінгвіна в мультсеріалі «Час пригод»
 Ґантер, персонаж відеоігри Fire Emblem Fates
 Ґантер, персонаж телевізійного шоу Друзі
 Ґантер, мер міста Мотріль у відеоігри Grand Theft Auto V
 Ґантер, персонаж Кіка Бутовського: Приміський сміливець
 Ґюнтер Бахман, персонаж фільму «Найбільш розшукувана людина»
 Ґантер Бергер, персонаж з коміксу Луана
 Ґантер Бріч, персонаж канадського анімаційного телешоу Джейн і дракон
 Берні Ґантер, головний герой романів «Берлін Нуар» Філіпа Керра
 Велкін Ґантер, персонаж відеоігри Valkyria Chronicles
 Ґюнтер Герман, персонаж відеоігри Deus Ex
 Ґюнтер Гессенгеффер, персонаж із серіалу Діснея «Потруси його»
 Ґюнтер Турл, вигаданий персонаж вебкоміксу «Шлок-наймит»
 Ґюнтер Тоді, вигаданий персонаж телевізійного шоу «Автомобіль 54», де ти? (і фільм, заснований на них)

Інше використання 

 Gunther Brewing Company, історична (нині неіснуюча) пивоварня

Див. також 
 Ґантер (неоднозначність)
 Ґунтер — міфічний давньогерманський король, персонаж Пісні про Нібелунґів